Woodland Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodland Heights (Arizona)
 Woodland Heights (Arkansas)
 Woodland Heights (Delaware)
 Woodland Heights (Pennsylvania)
 Woodland Heights (Tennessee)
 Woodland Heights (Texas)